The Great Revival puede referirse a:
The Great Revival, álbum musical de la banda de rap metal Stuck Mojo; o
The Great Revival, serie de televisión china.